El topónimo Lestedo puede hacer referencia a:

 Lestedo (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lestedo (Lugo), parroquia civil española del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.